

Persone

Brack
Bill Brack – ex pilota automobilistico canadese
Viktor Brack – criminale di guerra tedesco
Walter Brack – nuotatore tedesco

Bräck
Kenny Bräck – pilota automobilistico svedese